Brdy (oefenterrein), van het Tsjechische leger
Brdy (gebergte), nabij Praag, Tsjechië